Onderdistrict in Indonesië
 Garoga (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Garoga (Batang Toru), een plaats in het regentschap Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Garoga (Padang Bolak), een plaats in het regentschap Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Garoga (Simanindo), een plaats in het regentschap Samosir in de provincie Noord-Sumatra